Hyde Park – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont, siedziba administracyjna hrabstwa Lamoille.

Miasta w stanie Vermont